В США насчитывается 3 округа с названием Бьюкенен ():

 Бьюкенен (округ, Айова)
 Бьюкенен (округ, Виргиния)
 Бьюкенен (округ, Миссури)

См. также 
 Бьюкенен